Augsburger steht für:
 Einwohner der Stadt Augsburg
 Augsburger (Huhn), eine Haushuhnrasse
 Augsburger (Wurst), eine Brühwurst
 Augsburger Bekenntnis, siehe Confessio Augustana
 Augsburger, Berner Patrizierfamilie, siehe Ougspurger (Patrizierfamilie)
 Augsburger System, Aufstellungssystem einer Bibliothek, mit Signatur am Buchrücken bestehend aus Regalnummer, Fachnummer und einer ansteigenden, maximal 3-stelligen Zahl innerhalb des Regals

Augsburger ist der Familienname folgender Personen:

 Silvia Augsburger (* 1962), argentinische Politikerin
 Stefan Augsburger (1856–1893), donauschwäbischer Lyriker, katholischer Priester und Politiker
 Ueli Augsburger (* 1941), Schweizer Politiker (SVP)
 Werner Augsburger (* 1958), Schweizer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Augstburger
 Ausburger